Росси́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Российская улица — улица в Абакане.
 Российская улица — улица в Иркутске.
 Российская улица — улица в Кирове.
 В Краснодаре:
 Российская улица.
 2-я Российская улица.
 Российская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Российская улица — улица в Новосибирске.
 Российская улица — улица в Орле.
 Российская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Российская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Российская улица — улица в Сочи.
 Российская улица — улица в Томске (Родионово).
 Российская улица — улица в Уфе.
 Российская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Российская улица — улица в Донецке.
 Российская улица — улица в Киеве.

См. также 
 
 
 
 Российский проспект